M4 har flere betydninger:
 M4 (karabin) – en karabin
 M4 Sherman – en kampvogn
 Motorringvej 4 – en motorvej på Københavns vestegn (angives normalt med O4)
 Nordhavnslinjen - linje M4 på Københavns Metro
 M4 gevind – betegner et 4mm ISO -metrisk gevind
 M4 – en kameramodel fra firmaet Leica
 M4 – er desuden navnet på en motorvej i flere lande, bl.a. i Irland, Pakistan og Rusland
 M4 (programmeringssprog)